— японская кёрлингистка, ведущая в команде Японии на Олимпийских играх 2014 года.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (2007, 2011, 2012, 2015), серебро (2009), бронза (2008).

Частная жизнь 
Замужем, муж Кэндзи Томабэти — тоже кёрлингист, они вместе играют в смешанной паре, четырежды становились чемпионами Японии.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Японии
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2014 года